Простяков — русская фамилия. Известные носители:
 Простяков, Игнатий Васильевич (1896—1976) — советский военачальник, генерал-майор (1940), бригадный генерал Войска Польского.
 Простяков, Игорь Игнатьевич (род. 1941) — советский и российский государственный деятель.
 Простяков, Сергей Михайлович (1911—1997) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.